Grande Terre ou Grande-Terre est le toponyme pouvant servir à désigner en français l'île principale d'un archipel, notamment :
 Grande-Terre, île constituant la partie orientale de la Guadeloupe, département français d’outre-mer dans la mer des Caraïbes ;
 Grande Terre, île principale des îles Kerguelen, archipel français au sud de l’océan Indien ;
 Grande-Terre, île principale de Mayotte, département français d’outre-mer à l’ouest de l’océan Indien ;
 Grande Terre, une île de Nouvelle-Calédonie, collectivité d'outre-mer française au sud-ouest de l’océan Pacifique ;
 l'île Grande Terre, une île faisant partie d'Aldabra, un atoll des Seychelles, à l’ouest de l’océan Indien.

Voir aussi